Marva može biti:
stoka
Marva (Baranjska županija, Mađarska), selo u Mađarskoj